Сергей Мотуз:
 Мотуз, Сергей Николаевич (1957—2000) — советский футболист.
 Мотуз, Сергей Сергеевич (род. 1982) — украинский футболист.